Sidi Ameur se poate referi la:
Sidi Ameur, localitate în provincia El Bayadh, Algeria
Sidi Ameur, localitate în provincia M'Sila, Algeria